Обрист () — немецкая фамилия, происходит от разговорной формы слова «оберст» (исторически «старейшина», затем «полковник»).

Известные носители 
 Обрист, Герман (1862—1927) — швейцарский художник-декоратор европейского модерна.
 Обрист, Иоганн Георг (1843—1901) — австрийский поэт, писатель, переводчик, литературовед.
 Обрист, Кристиан (род. 1980) — итальянский легкоатлет.
 Обрист, Ханс Ульрих (род. 1968) — швейцарский куратор, критик и историк искусства, галерист.
 Обрист, Юрг (род. 1947) — швейцарский детский писатель и график.